Jungle Trailblazer ist der Name folgender Achterbahnen in China:

 Jungle Trailblazer (Fantawild Asian Legend)
 Jungle Trailblazer (Fantawild Dreamland, Zhengzhou)
 Jungle Trailblazer (Fantawild Dreamland, Zhuzhou)
 Jungle Trailblazer (Jinan Sunac Land)
 Jungle Trailblazer (Oriental Heritage, Jinan)
 Jungle Trailblazer (Oriental Heritage, Ningbo)
 Jungle Trailblazer (Oriental Heritage, Wuhu)
 Jungle Trailblazer (Oriental Heritage, Xiamen)